Benso je priimek več oseb:    
 Camillo Benso, conte di Cavour, italijanski plemič in uniat
 Girolamo Aprile Benso, italijanski rimskokatoliški škof
 Giulio Benso, italijanski slikar